Джамбул Джабаєв (1846–1945) — казахський народний поет-акин

Джамбул — село, Казибек-бійський сільський округ, Жетисайський район, Туркестанська область
 Джамбул — село, Келеський район, Туркестанська область
 Джамбул — село, сільський округ Шаблана Дільдабекова, Жетисайський район, Туркестанська область
 Джамбул — село, Ордабасинський район, Туркестанська область
 Джамбул — колишня назва міста Тараз, центра Жамбильської області

Див. також 
 Жамбил